Villanueva del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villanueva del Campo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar